Hamster peut désigner :
 hamster, un petit rongeur de la famille des Cricetidae ;
 Hamster, un éditeur de jeux vidéo japonais ;
 Hamster, une pièce de théâtre écrite en 2013 par Marianne Dansereau.

Voir aussi 
 Hamster doré
 Hamster d'Europe
 Hamster russe
 Hamster de Roborovski
 Hamster de Campbell
 Hamster de Chine
 Hamster de Roumanie